Vinary può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vinary, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
Vinary, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové